Darda (speelgoedfabrikant), een fabrikant van modelauto's
Darda (Kroatië), een plaats in Kroatië